Reload może odnosić się do:
 Albumu ReLoad zespołu Metallica z 1997 roku.
 Albumu Reload piosenkarza Toma Jonesa z 1999 roku